Mixtán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mixtán, Oaxaca, ort, Loma Bonita, 
 Mixtán, Veracruz, ort, Jáltipan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar